

Geografia 
 Turtle – città del Wisconsin
 Lago Turtle – lago del Canada
 Isola di Turtle – isola situata nel Lago Erie, divisa a metà dal confine tra i due Stati statunitensi dell'Ohio e del Michigan

Informatica 
 Turtle – formato ideato per esprimere dati di tipo RDF

Personaggi 
 Turtle – personaggio dei fumetti DC Comics
 Turtle – personaggio della serie televisiva Entourage

Persone 
 Elizabeth Turtle – astrofisica statunitense
 John Turtle – medico e professore australiano
 Jon Turtle – produttore cinematografico e televisivo statunitense

Pagine correlate 
 Turtles